Зан Токия-ку Маккларнон (; род. 24 октября 1966) — американский актёр сиу-лакотского и ирландского происхождения. Он наиболее известен по роли Ханзи Дента во втором сезоне сериала «Фарго», а также по роли полицейского Матиаса в сериале «Лонгмайр».

Ранняя жизнь 
Маккларнон родился в Денвере, Колорадо, в семье матери-хункпапа-лакотки и отца-ирландца. Он вырос недалеко от Браунинга, Монтана, где его отец работал в национальном парке Глейшер для Службы национальных парков. Он часто посещал индейскую резервацию Блэкфит, где выросла его мать, и часто жил со своими бабушкой и дедушкой на выходных и во время более долгих визитов. Его мать жила в индейской резервации Роузбад в Южной Дакоте. Его отец был переведён в Омаху, Небраска, и семья жила в районе Данди.

Маккларнон сказал, что он вырос в Небраске, Южной Дакоте, Северной Дакоте, Миннесоте, Вайоминге и Монтане. У Маккларнона есть брат-близнец. Он сказал, что его детство было тяжёлым.

В 1986 году Маккларнон окончил Центральную среднюю школу Омахи, где, по его словам, учитель драмы Пегги Стоммес оказала на него большое влияние.

Карьера 
Маккларнон получил своё начало в местной постановке рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в театре Чантиклир в Каунсил-Блафсе, Айова. Он связался с Джоном Джексоном, местным режиссёром кастинга Омахи, который позже стал известным благодаря работе с режиссёром Александром Пэйном, что привело его к местной работе, пока Маккларнон не переехал в Лос-Анджелес в начале 1990-ых гг.

Маккларнон был занят в приключенческом мини-сериале TNT «На Запад» (2005), где исполнял роль Бегущего Лиса. Он снялся также в фильме «Исчезновение» (2009) и в комедии «Экспроприаторша». В 2013 году он появился в фильме ужасов «Ломка». Исполнил роль Бодауэя Макави в телесериале «Двойник». Он также сыграл Майка Паркера в первых четырёх эпизодах сериала SundanceTV «Красная дорога».

Маккларнон исполнил роль Хэнзи Дента во втором сезоне телесериала «Фарго», где его игра получила признание от критиков. Затем он появился в телесериале «Вне времени» в роли маршала США Гранта Джонсона в эпизоде «Убийство Джесси Джеймса».

С 2012 по 2017 год Маккларнон исполнял роль Матиаса, начальника индейской племенной полиции резервации шайеннов, в сериале «Лонгмайр», который изначально выходил на A&E, а затем на Netflix.

В 2017 году Маккларнон получил роль Тошауэя в сериале AMC «Сын», основанном на одноимённой книге Филиппа Майера. Для этой роли ему пришлось учить команчский язык.

Личная жизнь 
Выросший в проблемной семье и с юных лет пристрастившийся к алкоголю, Маккларнон сумел побороть вредную привычку, оставаясь, по его словам, трезвым с 2000 года.

Маккларнон получил своё имя в честь своего двоюродного дедушки, Фрэнка «Фрэнсиса» Б. Зана, который был художником и старейшиной индейской резервации Стэндинг-Рок. Среднее имя Маккларнона, Токия-ку, в вольном переводе означает «первый, кто пришёл».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Центральной средней школы Омахи
Актёры телевидения США
Киноактёры США